YYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rivers (Manitoba) (Canada)